Der Faber Grand Prix 1999 war ein Damen-Tennisturnier in Hannover. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1999 und fand vom 13. bis 21. Februar 1999 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1999
Tennisturnier in Hannover